Сабадель:

 Сабадель — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.
 Сабадель — испанский футбольный клуб из одноимённого города.